Курумиши (в русских летописях — Куремса, ) — Чингизид, беклярбек золотоордынских правителей Бату и Берке. Третий сын Орду, внук Джучи. В 1252—1254 провёл поход на земли Южной Руси (Понизье и Южная Волынь), которые входили в состав Галицко-Волынского княжества, но потерпел поражение от Данила Романовича Галицкого и его сынов Льва и Шварна. В 1258 году был заменён темником Бурундаем.

Образ в кино 
 Даниил — князь Галицкий (СССР) (1987), режиссёр Ярослав Луций. В роли Куремсы — Болот Бейшеналиев

Примечания

Литература 

 Н. И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей.
 Гайдай Л. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях.-Луцьк: Вежа, 2000.
 Довідник з історії України. За ред. І.Підкови та Р.Шуста.- К.: Генеза, 1993.

Персоналии по алфавиту
Персоналии:Золотая Орда